Мыс Александра:

 Мыс Александра — крайняя западная точка острова Гренландия. 
 Мыс Александра — мыс в Охотском море на территории Хабаровского края.
 Мыс Александра — изгиб косы Святого Александра, Анадырь. Вместе с мысом Обсервации образует восточную границу горла реки Анадырь отделяя её от Анадырского лимана.

См.также 
 Александровский мыс —  мыс в Севастополе.

Примечания